Karl Brentano ist der Name folgender Personen:

* Karl Brentano (Generalmajor) (1863–1933), deutscher Generalmajor
 Karl von Brentano-Hommeyer (1913–2005), deutscher Politiker (BP, FDP)
 Karl August von Brentano (1817–1896), deutscher Seidenfabrikant, siehe Carl August Brentano-Mezzegra
 Karl Friedrich Brentano (1822–1894), Schweizer Politiker und Richter
 Karl Friedrich Stumpf-Brentano (1829–1882), österreichischer Historiker